Соржицкий сельсовет — административная единица на территории Бешенковичского района Витебской области Белоруссии.

Состав 
Соржицкий сельсовет включает 30 населённых пунктов:

 Бардаши — деревня.
 Берешевцы — деревня.
 Берково — деревня.
 Большие Павловичи — деревня.
 Будилово — агрогородок.
 Вяжище — деревня.
 Гнездилово — деревня.
 Городец — деревня.
 Дашково — деревня.
 Дуброво — деревня.
 Жауры — деревня.
 Забелье — деревня.
 Задорожье — деревня.
 Замошье — деревня.
 Засорье — деревня.
 Застенки — деревня.
 Кудяны — деревня.
 Лихошино — деревня.
 Малые Павловичи — деревня.
 Мартасы — деревня.
 Мокряны — деревня.
 Падаки — деревня.
 Ревяки — деревня.
 Светогорово — деревня.
 Синицы — агрогородок.
 Синяны — деревня.
 Соржица — деревня.
 Холм — деревня.
 Черногостье — деревня.
 Щикотовщина — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета: деревни Асиновка, Лихачи, Стрелище.

Примечания

Ссылки 
 Бешенковичский райисполком

Сельсоветы Бешенковичского района